Пётр Андреевич Заломов (, Нижний Новгород — 18 марта 1955, Москва) — активный участник революционного движения в России, прототип героя романа М. Горького «Мать» Павла Власова.

Биография 

Родился в семье рабочего, по профессии — слесарь. Работа отца была крайне тяжёлой, как и у других рабочих того времени, вследствие чего, от крайне большой нагрузки в продолжительное время, он умер, когда его сыну было лишь 11 лет. Потеряв единственного кормильца, многодетная семья переехала во Вдовий дом на нынешней площади Лядова в Нижнем Новгороде. Достигнув совершеннолетия,  молодой революционер устроился туда же, где работал и его отец. Там же вступил в марксистский кружок. Его деятельность была замечена полицией, вследствие чего он переехал и стал работать на Сормовском заводе, где в 1901-1902 годах организовал социал-демократическую группу. В мае 1901 года вошёл в Нижегородский комитет РСДРП.

Был одним из организаторов первомайской демонстрации 1902 года в Сормове, нёс красный флаг с надписью «Долой самодержавие!». Во время демонстрации был арестован, на суде выступил с речью, направленной против монархии из-за низкого уровня жизни рабочего класса в Российской империи. Был приговорён к пожизненной ссылке в Восточную Сибирь. В. И. Ленин высоко оценил поведение П. А. Заломова и его товарищей на суде.

В марте 1905 года при содействии М. Горького, приславшего на организацию побега 300 рублей, бежал из ссылки сначала в Киев, а затем находился на нелегальном положении в Петербурге и Москве. Вместе с большевиками участвовал в Московском декабрьском восстании 1905 года, являлся организатором боевых дружин. После Февральской революции 1917 был избран членом исполкома Суджанского совета, участвовал в организации Советов в Курской губернии.

Во время Гражданской войны арестовывался гайдамаками, а позже — деникинцами, подвергся пыткам и едва избежал расстрела. Вступил в ВКП(б) 18 сентября 1925 года. Был организатором колхоза «Красный Октябрь». 

Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени (1939). В 1939 г. опубликовал в Курске свои воспоминания. Остаток жизни провёл в Москве, где умер на 78-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище (фото могилы).

Примечания

Литература 
 Ленин В. И. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т.7
 Горький М. Собрание сочинений, т. 7. Москва. 1960
 Семья Заломовых: Воспоминания / Сост. Н. Г. Бирюков. — М.: Молодая гвардия, 1956.
Ораторы рабочего класса. — М.: Госполитиздат, 1962. — С. 302—307.
 Макаров, Г. Н. Петр Заломов / Г. Н. Макаров. — Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1972. Там же
 Заломов, П. А. Петька из вдовьего дома : автобиогр. повесть / П. А. Заломов. — Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1977
 Блохина В., Либединская Л. В старом Сормово. Костёр (журнал), октябрь 1972. С. 24 — 31. Отрывок из книги Горький в родном городе . Детская литература, М., 1972.

Ссылки 
 Речь на суде  Петра Заломова

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 мая
Родившиеся в 1877 году
Умершие 15 марта
Умершие в 1955 году
Революционеры России
Члены РСДРП
Большевики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Прототипы литературных персонажей
Персоналии:Красное Сормово
Мемуаристы СССР